

Toponyme

Dalem, commune française de la Moselle

Dalem, hameau du Brabant-Septentrional, dans la commune de Bladel
 Dalem, village de la Hollande-Méridionale, dans la commune de Gorinchem

Patronyme 
 Amand Dalem, homme politique belge
 Henri Dalem, metteur en scène français

Architecture 
 A Java en Indonésie, un dalem est un palais princier.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme